III. (3.) Korps bzw. III. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 III. Korps (Bundeswehr) (1957–1994)
 III. Armeekorps (Preußen)
 III. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 III. Königlich Bayerisches Armee-Korps
 3. Korps (Österreich-Ungarn)
 III. Armeekorps (Wehrmacht)
sowie:

 III. Australisches Korps
 III. Britisches Korps
 III. Französisches Korps
 III. US-Korps
 III. Korps (ACW) = American Civil War
 III. Armeekorps (Syrien)
 III. Korps (Türkei)
 Gebirgsarmeekorps 3 der Schweiz
III. Korps steht für folgende Musikkorps:

 Heeresmusikkorps 3, später Wehrbereichsmusikkorps I
 Luftwaffenmusikkorps 3

III. Panzerkorps steht für folgende militärische Großverbände:
 III. Panzerkorps (Wehrmacht)
 III. (germanisches) SS-Panzerkorps